Okręty US Navy o nazwie USS  St. Louis, pochodzącej od miasta St. Louis:
 Pierwszy St. Louis był slupem wojennym, który wszedł do służby w 1828;
 Drugi St. Louis był kanonierką, która została później przemianowana na "Baron de Kalb" podczas wojny secesyjnej;
 Trzeci St. Louis  był transatlantykiem wyczarterowanym do służby podczas wojny amerykańsko hiszpańskiej. Później przemianowany na "Louisville" (SP-1644);
 Czwarty, St. Louis (C-20), był krążownikiem, który służył w czasie I wojny światowej;
 Piąty, St. Louis (CL-49), był lekkim krążownikiem, który służył w czasie II wojny światowej;
 Szósty, St. Louis (LKA-116), był okrętem zaopatrzeniowym, który został wycofany ze służby w 1992.

Zobacz też SS St. Louis.

St. Louis